

Biologia 
 dąbrówka (Ajuga) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 dąbrówka (Drymonia) – rodzaj motyli z rodziny garbatkowatych

Geografia 
 Dąbrówka – gmina wiejska
 Dąbrówka – część miasta Sanok
 Dąbrówka – jezioro w województwie pomorskim, w pow. sztumskim, na obszarze Pojezierza Iławskiego
 Dąbrówka – szczyt w Paśmie Masłowskim w Górach Świętokrzyskich

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 144, w tym 83 podstawowe

Miejscowości poza granicami Polski 
 Białoruś
 Dąbrówka – chutor w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Dąbrówka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo
 Dąbrówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.
 Dąbrówka  – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.
 Dąbrówka – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.

 Ukraina
 Dąbrówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Dąbrówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim
 Dąbrówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim
 Dąbrówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim
 Dąbrówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 gmina Dąbrówka w 1934 włączona do gminy Sambor – obecnie Dubriwka w rejonie samborskim

Miejscowości o nazwie „Dąbrówka” z dodatkowym elementem 
Dąbrówka Barcińska, Dąbrówka Dolna, Dąbrówka Drygalska, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Gorzycka, Dąbrówka Górna, Dąbrówka Kościelna, Dąbrówka Królewska, Dąbrówka Kujawska, Dąbrówka Leśna, Dąbrówka Ludomska, Dąbrówka Łubniańska, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka Malborska, Dąbrówka-Malice, Dąbrówka-Marianka, Dąbrówka Mała, Dąbrówka Morska, Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka Nowa, Dąbrówka Ostrowska, Dąbrówka Osuchowska, Dąbrówka Pniowska, Dąbrówka Podłężna, Dąbrówka Polska. Dąbrówka Pruska, Dąbrówka Ruska, Dąbrówka Słupska, Dąbrówka-Sowice, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka Stara, Dąbrówka Starzeńska, Dąbrówka-Strumiany, Dąbrówka Szczepanowska, Dąbrówka Szlachecka, Dąbrówka Szadkowska, Dąbrówka Tczewska, Dąbrówka Tuchowska, Dąbrówka Warszawska, Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Wisłocka, Dąbrówka Woźnicka, Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka Zabłotnia

Cieki wodne

Inne 
 Dąbrówka - imię
 Dąbrówka – herb szlachecki

Zobacz też 
 Dobrawa Przemyślidka
 Osiedle Dąbrówka
 Kopalnia Dąbrówka